

Geografia 
 Australia
Exeter – località della Tasmania

 Canada
Exeter – comunità della Contea di Huron, Ontario

 Regno Unito
Exeter – capoluogo del Devon
Antica diocesi di Exeter, divenuta Diocesi della Chiesa Anglicana

 Stati Uniti d'America
Exeter – città della Contea di Tulare, California
Exeter – villaggio della Contea di Scott, Illinois
Exeter – città della Contea di Penobscot, Maine
Exeter – città della Contea di Barry, Missouri
Exeter – villaggio della Contea di Fillmore, Nebraska
Exeter – città della Contea di Rockingham, New Hampshire
Exeter – città della Contea di Otsego, New York
Exeter – borough della Contea di Luzerne, Pennsylvania
Exeter – township della Contea di Berks, Pennsylvania
Exeter – città della Contea di Washington, Rhode Island
Exeter – città della Contea di Green, Wisconsin

Altro 
Exeter – film del 2015 diretto da Marcus Nispel
HMS Exeter (68) – nave da guerra britannica
HMS Exeter (D89) – cacciatorpediniere britannico